Miami Open 2021, właśc. Miami Open presented by Itaú 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2021 z cyklu Miami Open rozgrywany w dniach 24 marca–4 kwietnia 2021 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 299 205 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych